Everstein (Wondelgem), een voormalig kasteel in Wondelgem, gemeente Gent
 Everstein (Everdingen), een voormalig kasteel in Everdingen, gemeente Vijfheerenlanden
 Everstein (Jutphaas), een voormalig kasteel in Jutphaas, nu gelegen in de gemeente Utrecht
 Burg Everstein, een voormalig kasteel bij Bevern (Nedersaksen), Duitsland
 Graafschap Everstein, een voormalig graafschap in Nedersaksen, Duitsland
 SC Everstein, een voetbalvereniging uit Everdingen